Jozua François Naudé of Tom Naude (1889-1969), voormalig Zuid-Afrikaans politicus 
 Jozua Francois Naudé (1873-1948), voormalige Zuid-Afrikaanse dominee en vader van Beyers Naudé